Нябы-Яха (впадает в Карское море) — река на западе полуострова Ямал, впадает в залив Вэбаркапаха, Карское море
 Нябы-Яха (приток Арка-Танга-Ловы) — река, приток реки Арка-Танга-Лова